In 2021 werd de 22ste editie van de Copa Paulista de Futebol gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat São Paulo, die niet aantraden in de nationale competities, of B-teams van grote clubs. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 14 september tot 14 november. Portuguesa werd de winnaar.

De winnaar kreeg het recht te kiezen om in 2022 deel te nemen aan de Copa do Brasil of de Série D, de vicekampioen nam dan aan de andere competitie deel.

Format
Het format werd ook dit seizoen gewijzigd. De 1/8ste finales werden afgeschaft. De deelnemers werden over vier groepen verdeeld waarvan de top twee zich telkens plaatste voor de kwartfinale.

Eerste fase

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Tweede fase
In geval van gelijkspel werden er strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Externe link
 RSSSF

Copa Paulista de Futebol
Paulista Copa